Нико́ль Хосп (, род. 6 ноября 1983 года в Бихльбахе, Тироль, Австрия) — австрийская горнолыжница, чемпионка мира 2007 года в гигантском слаломе и чемпионка мира 2013 и 2015 годов в командном первенстве, обладательница Кубка мира в общем зачёте сезона 2006/07, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр (2006 — слалом, 2014 — суперкомбинация).

Рост — 174 см, вес — 69 кг.

Спортивная биография 
За карьеру Николь одержала 12 побед на этапах Кубка мира, причём она выигрывала во всех дисциплинах, кроме скоростного спуска: супергигант — 1, гигантский слалом — 5, слалом — 5, суперкомбинация — 1. Между первой и последней победой Хосп на этапах Кубка мира прошло более 12 лет. В тройку лучших на этапах Кубка мира попадала более 50 раз (в основном, в слаломе и гигантском слаломе).

В 2007 году Николь стала 7-й представительницей Австрии, которая сумела завоевать «Хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира. В том же сезоне она завоевала и малый «Хрустальный глобус» за победу в зачёте гигантского слалома.

На Олимпиаде 2006 года в Турине Николь приняла участие в 3 видах программы: в комбинации заняла 5-е место, в гигантском слаломе — 4-е, а на трассе слалома выиграла серебро, уступив 0,29 сек шведке Ане Персон. Олимпийские игры 2010 года в Ванкувере была вынуждена пропустить из-за травмы. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Хосп выиграла две медали: серебро в суперкомбинации и бронзу в супергиганте.

Участница семи подряд чемпионатов мира (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 и 2015), на которых выиграла в сумме 9 наград: 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы.

Объявила о завершении спортивной карьеры 1 июня 2015 года.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Кубки мира 
 Общий зачёт — 1 раз: 2006/2007
 Гигантский слалом — 1 раз: 2006/2007

Победы на этапах Кубка мира (12)

Ссылки 
 Сайт Николь Хосп 
 Николь Хосп на сайте ФИС 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1983 году
Родившиеся 6 ноября
Википедия:Биографии современников
Горнолыжники Австрии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту
Чемпионы Австрии по горнолыжному спорту
Обладатели Кубка мира по горнолыжному спорту